Le stade Boutroux est un stade de football situé au sud de Paris, dans le , entre la porte d'Ivry et l'avenue de la Porte de Vitry. Comme l'avenue contiguë, il porte le nom du philosophe Émile Boutroux (1845-1921).

Il a pour club résident le Paris 13 Atletico (anciennement FC Gobelins), dont l’équipe première évolue en 2022-2023 en championnat de France de football de National, la troisième division nationale.

Histoire 

Le stade Boutroux fait partie de la ceinture d'équipements disposés le long du boulevard périphérique, appartenant et entretenus par la mairie de Paris. 

Il est desservi par les lignes RER  au niveau de la porte de Vitry, de métro  et de tramway  à la station Porte d'Ivry, ainsi que par les lignes de bus ,  et . La porte d'Ivry constitue par ailleurs un accès au boulevard périphérique.

Le stade consiste principalement d'un terrain de football doté d'un revêtement synthétique et d'un bâtiment de vestiaires. Il compte un temps une tribune vétuste de 600 places, un terrain de handball, un terrain de basket-ball, une piste de saut en longueur et à un skatepark avec un revêtement en bois. Le stade est rénové en 2019 à la suite des succès sportifs de son club résident. L'ancienne tribune et les équipements annexes sont supprimés, et une nouvelle tribune couverte de 214 places assises, sur trois rangs, répondant aux normes actuelles, est installée.

En 2022, à la suite de la montée du Paris 13 Atletico en National, le  échelon du football français, le stade est de nouveau mis aux normes du championnat afin que son équipe première puisse toujours y évoluer. Sa capacité est alors fixée à  places, dont 209 en tribune assise.

Notes et références 

Stade de football à Paris
Stade portant le nom d'une personnalité
13e arrondissement de Paris
Boutroux